Torre Saavedra ist der Familienname folgender Personen:

 Ana Laura de la Torre Saavedra (* um 1965), mexikanische Badmintonspielerin, siehe Ana Laura de la Torre
 Ernesto de la Torre Saavedra (* um 1960), mexikanischer Badmintonspieler, siehe Ernesto de la Torre
 Fernando de la Torre Saavedra (* 1961), mexikanischer Badmintonspieler, siehe Fernando de la Torre